Tiana est un prénom féminin signifiant "fée" ou "princesse". Par exemple :
 Tiana Benjamin, actrice anglaise.
 Tiana Brown, danseuse américaine.
 Tiana Lemnitz, soprano allemande.
 Tiana Lynn, actrice porno américaine.
 Tiana Ringer, catcheuse américaine.
 Tiana Xiao, chanteuse américaine de j-pop.
 Tiana, le personnage principal du film de Disney La Princesse et la Grenouille.
 Tiana Alexandra, actrice et productrice américaine.

Toponyme
peut désigner aussi :
 Tiana, une commune rurale du Burkina Faso.
 Tiana, municipalité espagnole, située dans la comarque de Maresme, dans la généralité de Catalogne ;
 Tiana, commune italienne, située dans la province de Nuoro et la région Sardaigne.

Homonymie de toponyme